

Persone
 Carolyn Jean Spellmann Shoemaker (1929–2021) – astronoma statunitense 
 Eugene Shoemaker (1928-1997) – geologo statunitense

Altro
 2074 Shoemaker – asteroide della fascia principale
 Shoemaker – film del 1996 di Colleen Murphy
 NEAR Shoemaker – altro nome della sonda spaziale Near Earth Asteroid Rendezvous

Pagine correlate
Cometa Shoemaker-Levy